Никола́й Алексе́евич Клю́ев:
 Клюев, Николай Алексеевич (1884—1937) — русский поэт, представитель новокрестьянского направления.
 Клюев, Николай Алексеевич (1859—1921) — генерал-лейтенант, командир XIII армейского корпуса в армии Самсонова.